Джованни I Справедливый (Giovanni I degli Aleramici il Giusto) (1275 — 9 января 1305) — маркграф Монферрата с 1292, последний мужской представитель династии монферратских Алерамичи.

Биография 
Единственный сын Вильгельма VII Монферратского и его второй жены Беатрисы Кастильской.

До совершеннолетия находился под опекой Томаса, маркиза Салуццо, руководившего управлением Монферрата после того, как Вильгельм VII попал в плен.

Женился 23 марта 1296 года на Маргарите Савойской, дочери герцога Амадея V.

После смерти отца признал своим сюзереном неаполитанского короля Карла II Анжуйского. В 1303 году подчинил Асти.

В начале января 1305 года тяжело заболел и через несколько дней умер. Предчувствуя смерть, написал завещание, в котором объявил своими наследниками сестру — Ирину (1274—1317), жену византийского императора Андроника II, и их сына Феодора.

Похоронен в аббатстве Санта Мариа де Лючедио.

Предки

Примечания

Ссылки 
 Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato
 

Маркграфы Монферрата